Сунде () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Сунде, Асбьёрн (1909—1985) — норвежский моряк, участник норвежского анифашистского движения Сопротивления.
 Сунде, Олав (1903—1985) — норвежский легкоатлет.
 Сунде, Петер (род. 1978) — финско-норвежский предприниматель.